Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Житомирської області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Житомирської області.

Перелік

Види, які певно зникли на території області

Дуже рідкісні (зникаючі) види

Рідкісні види

Порівняно рідкісні види

Невизначені види

Див. також 

 Рослини Житомирської області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Житомирської області
 Флора Житомирської області

Джерела

Посилання 

 Рішення Житомирської обласної ради від 08.09.2010 р. № 1162 «Про затвердження переліку регіонально рідкісних видів судинних рослин Житомирщини»

Охорона природи у Житомирській області
Житомирська